Jen-šan je čínské místopisné jméno, které může označovat:

 Jen-šan (Che-pej) – okres v městské prefektuře Cchang-čou v provincii Che-pej;
 Jen-šan (Jün-nan) – okres v autonomní prefektuře Wen-šan v provincii Jün-nan;
 Jen-šan (Kuang-si) – městský obvod v městské prefektuře Kuej-lin v autonomní oblasti Kuang-si;
 Jen-šan (Ťiang-si) – okres v městské prefektuře Šang-žao v provincii Ťiang-si.

 Jen-šan (pohoří) – pohoří severně od Velké čínské nížiny.